XVI літня Універсіада відбулася в Шеффілді, Велика Британія. В країні універсіаду було прийнято називати Світовими студентськими іграми. Шеффілдська міська рада бачила цю подію як каталізатор для відновлення міста після того, як стався спад промислового виробництва. Вона створила компанію, Універсіада GB Ltd, для робіт над інфраструктурою ігор.

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад — сайт FISU
 https://web.archive.org/web/20180101194832/https://www.sheffieldtelegraph.co.uk/news/troubled-student-games-were-almost-scrapped-1-452703

Літні універсіади
Спортивні події 1991
Липень 1991
1991 у Великій Британії
Спорт у Шеффілді